Радченки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Радченки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Украина 
 Радченки — село в Миргородском районе Полтавской области.